L'île Bird (en anglais : Bird Island; en espagnol : Isla Pájaros) est une des îles Malouines (en anglais : Falkland Islands; en espagnol : Islas Malvinas).

Géographie

Biographie

Notes et références

Lien externe 
 Carte H-411 des îles Soledad dont Isla Pájaros (echelle 1:200.000 -  x ), Argentina en la Organización de las Naciones Unidas (Buenos Aires: Servicio de Hidrografía Naval), 1969, réimpression de juillet 1990.

Île aux Malouines